Loch Fad kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lochan Fada (sjö i Storbritannien, lat 58,10, long -5,05), Skottland, Highland, 
 Loch Fada (sjö i Storbritannien, Eilean Siar, lat 57,45, long -7,37), Skottland, 
 Loch Fada (sjö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 
 Loch Fad (sjö i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar